Şener ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Der Name setzt sich aus dem
türkischen Adjektiv Şen, das mehrere Bedeutungen wie „glücklich“, „fröhlich“ haben kann, und dem oft anzutreffenden türkischen Namenssuffix er zusammen, welches als Suffix die Bedeutungen „männlich“ oder eine personifizierende Eigenschaft haben kann. Şener kann somit die Bedeutungen „der Glückliche“, „der Fröhliche“ oder „der Frohe“ haben.

Namensträger

Vorname 

 Şener Aşkaroğlu (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Şener Özbayraklı (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Şener Özcan (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Şener Saltürk (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Şener Şen (* 1941), türkischer Schauspieler

Familienname 
 Abdüllatif Şener (* 1954), türkischer Hochschulprofessor, Politiker
 Mehmet Şener (1958–1991), ermordeter kurdisch-türkischer PKK-Dissident
 Nedim Şener (* 1966), türkischer Journalist und Buchautor
 Sena Şener (* 1998), türkische Popsängerin
 Yakup Şener (* 1990), türkischer Boxer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname